HTP est un sigle qui peut faire référence à :
 hypertension portale ;
 Horizontal Tail Plane, un stabilisateur de portance en aéronautique.

Voir aussi 
 5-HTP, un précurseur de la sérotonine